DFS kan syfta på:
Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug – tyskt forskningsinstitut för segelflygning.
Dirección Federal de Seguridad – mexikansk säkerhetstjänst (1947–1985).
Djup-först-sökning – en typ av sökalgoritm, motsats till bredd-först-sökning (bfs)